El Faiyûm kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Faijum (guvernementshuvudort), 
 Markaz al Fayyūm, region, Faijum, 

Robotskapade Egyptenförgreningar